2. Division 2016-17 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Nye hold denne sæson er FC Sydvest, Fredensborg, Greve, Kjellerup og Vejgaard, der alle er rykkede op fra Danmarksserien.

Middelfart starter med minus 12 point pga. overtrædelse af DBU's amatørbestemmelser.

IK Skovbakken er blevet fusioneret med VIK Fodbold og har skiftet navn til VSK Aarhus.

Struktur 
De 24 hold bliver fordelt i tre puljer med 8 hold i hver pulje.

De fire bedste i hver pulje går videre til oprykningsspil i foråret, hvor de spiller om to oprykningspladser, mens de fire dårligste i hver pulje spille nedrykningsspil i foråret, hvor de nederste fire rykker ned i Danmarksserien. I op- og nedrykningsspillet tager holdene de point de fik mod de tre hold fra deres pulje i efteråret, der følger med dem, mens de mod de øvrige otte hold spiller henholdsvis hjemme og ude.

Pulje 1

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 5. november 2016

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 5. november 2016

Pulje 2

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 5. november 2016

Pulje 3

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 5. november 2016

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 5. november 2016

Oprykningsspil 

Hvert hold tager point og mål med fra kampene mod de modstandere, som de mødte i efterårets grundspil, og som også er med i oprykningsspillet.

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder holdene, der ikke var fra deres egne pulje, 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Spillernes måltotal er inklusiv målene, de scorede i efterårets grundspil.

Opdateret indtil kampe spillet den 10. juni 2017

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 10. juni 2017

Nedrykningsspil 

Hvert hold tager point og mål med fra kampene mod de modstandere, som de mødte i efterårets grundspil, og som også er med i nedrykningsspillet.

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder holdene, der ikke var fra deres egne pulje, 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Spillernes måltotal er inklusiv målene, de scorede i efterårets grundspil.

Opdateret indtil kampe spillet den 17. juni 2017

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 17. juni 2017

Referencer 

Fodboldsæson 2016-17
Sæsoner i 2. division (fodbold)